Velikaja, (, (anche traslitterato come Velikaya) è un toponimo russo che significa grande. Indica
 Velikaja, fiume tributario del Lago dei Ciudi, nella Russia occidentale
 Velikaja, fiume tributario del Golfo dell'Anadyr', nell'estremo oriente russo
 Velikaja, fiume tributario del Vjatka